Jasper ist ein männlicher Vorname sowie ein Familienname, siehe Jasper (Name)

Jasper heißen die US-amerikanischen Orte, oft nach der Bezeichnung „Jasper“ für Jaspis
 Jasper (Alabama)
 Jasper (Arkansas)
 Jasper (Colorado)
 Jasper (Florida)
 Jasper (Georgia)
 Jasper (Indiana)
 Jasper (Michigan) 
 Jasper (Minnesota)
 Jasper (Missouri)
 Jasper (New York)
 Jasper (Tennessee)
 Jasper (Texas)

sowie
 Jasper (Alberta) in Kanada.

Jasper bezeichnet:
 den Jasper-Nationalpark in Kanada
 den Jasper Point, eine Landspitze von King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 einen JSP-Compiler des Servlet-Containers Jakarta Tomcat
 JasperReports, ein Reporting Tool
 Jasper.ai (zuvor Jarvis, davor Conversion.ai) Dienst zur Text und Bild-Erzeugung nach kurzer schriftlicher Vorgabe mittels KI-Verfahren

 den englischen Name des Minerals Jaspis
 Jasper (Hamburg), ehemaliges Busunternehmen in Hamburg

JasPer bezeichnet:
 eine Open-Source-Implementierung in C der JPEG-2000-Spezifikation

Siehe auch:
 Jaspers, 
 Jasper Beach, Jasper County, Jasper Township